Leopold Mountbatten GCVO (21 de mayo de 1889- 23 de abril de 1922), fue descendiente de la Casa de Hesse, a través de la Familia Battenberg, y de la Familia Real Británica, nieto de la reina Victoria. Fue conocido como el príncipe Leopoldo de Battenberg, desde su nacimiento hasta 1917, cuando la Familia Real Británica renunció a sus títulos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, cambiando su nombre a Mountbatten.

Primeros años 

El príncipe Leopoldo nació  el 21 de mayo de 1889. Su padre era el príncipe Enrique de Battenberg, hijo del príncipe Alejandro de Hesse y del Rin y de la condesa Julia von Hauke. Su madre era la princesa Beatriz de Battenberg (nacida princesa Beatriz), hija menor de la reina Victoria y del príncipe Alberto.

Como era hijo de un matrimonio morganático, el príncipe Enrique asumió el título de su madre, Príncipe de Battenberg, Julia von Hauke, que había sido creada Princesa de Battenberg por derecho propio. Como tal, Leopoldo fue titulado Su Alteza Serenísima el Príncipe Leopoldo de Battenberg desde su nacimiento. En el Reino Unido fue titulado Su Alteza el Príncipe Leopoldo de Battenberg por Real Cédula aprobada por la reina Victoria en 1866.

Leopoldo era hemofílico, enfermedad que heredó de su madre.

Renuncia de títulos 

Durante la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antialemán en el Reino Unido llevó al primo de Leopoldo, Jorge V, a cambiar el nombre de la Casa Real Británica de Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a Casa de Windsor. El rey también renunció a sus títulos alemanes para sí y para los miembros de la Familia Real Británica, que fueran súbditos británicos.

En respuesta a esto, Leopoldo renunció a sus títulos, a través de Real Cédula del Rey, fechada el 14 de julio de 1917; de Príncipe de Battenberg, con el tratamiento de Su Alteza, se convirtió en Sir Leopoldo Mountbatten, en virtud de que era caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. En virtud de otra Real Cédula dada en septiembre de 1917, se le concedió el estilo y precedencia como hijo menor de un marqués, convirtiéndose en Lord Leopoldo Mountbatten.

Lord Leopoldo murió el 23 de abril de 1922 (32 años), durante una operación de cadera. Fue enterrado en el Cementerio Real, Frogmore.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 21 de mayo de 1889 - 14 de julio de 1917: Su Alteza el príncipe Leopoldo de Battenberg.
En Alemania: Su Alteza Serenísima el príncipe Leopoldo de Battenberg.

 14 de julio - 11 septiembre de 1917: Sir Leopoldo Mountbatten, GCVO.

 11 septiembre de 1917 - 23 de abril de 1922: Lord Leopoldo Mountbatten.

Órdenes 

  Caballero comendador de la Real Orden Victoriana (Reino Unido, 1911).
  Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana (Reino Unido, 1915).

Extranjeras
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (27/05/1906).

Empleos 

 16 de octubre de 1909: Teniente (supernumerario), 8.º (Fusileros de la Isla de Wight de la Princesa Beatriz) Batallón, Regimiento de Hampshire (Fuerza Territorial).
 19 de octubre de 1912: Teniente Segundo, Real Cuerpo de Fusileros del Rey.
 15 de noviembre de 1914: Teniente (temporal), Real Cuerpo de Fusileros del Rey.
 Capitán: Capitán, Ejército Británico.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Reino Unido
Casa de Battenberg
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore